Jean-Pierre Dubois (wielrenner), Belgisch wielrenner
Jean-Pierre Dubois (dammer), Frans dammer
 Jean-Pierre Dubois (bedrijfsleider), Belgisch bedrijfsleider en ex-kabinetschef MR